Henry Petty-Fitzmaurice kan syfta på:

* Henry Petty-Fitzmaurice, 3:e markis av Lansdowne (1780–1863), brittisk politiker
 Henry Petty-Fitzmaurice, 4:e markis av Lansdowne (1816–1866), brittisk politiker
 Henry Petty-Fitzmaurice, 5:e markis av Lansdowne (1845–1927), brittisk politiker
 Henry Petty-Fitzmaurice, 6:e markis av Lansdowne (1872–1936), brittisk politiker